Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 2001 () — 25-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Росії з 26 грудня 2000 року по 5 січня 2001 року.

Топ-дивізіон

Група А 
Підсумкова таблиця

Результати

Група В 
Підсумкова таблиця

Результати

Втішний раунд 
  –  2–5 (1–0, 1–1, 0–4)
  –  5–5 (1–1, 1–1, 3–3)

 вибув до Дивізіону І.

Плей-оф 

† Перемога в овертаймі.

5-8 місця
  —  2:3 (0:1,1:1,1:1)
  —  3:2 (1:1,1:1,1:0)
Матч за 7 місце
  —  4:3 Б (2:0,1:1,0:2,0:0,1:0)
Матч за 5 місце
  —  4:0 (1:0,1:0,2:0)

Бомбардири

Воротарі 
<small>Пояснення: ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини'</small>

 Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Томаш Дуба
Найкращий захисник:  Ростислав Клесла
Найкращий нападник:  Павел Брендл
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Арі Ахонен
Захисники:  Ростислав Клесла —  Туукка Мянтюля
Нападники:  Джейсон Спецца —  Павел Брендл —  Яні Ріта
 Підсумкова таблиця 

 Дивізіон І 
Матчі відбулись 13-19 грудня у Ландсберг-ам-Лех та Фюссені (Німеччина).
 Попередній раунд 

 Фінальний раунд  вийшла до Топ-Дивізіону,  вибула до Дивізіону ІІ. Дивізіон ІІ 
Матчі пройшли у Каунасі та Електренаї (Литва).
 Попередній раунд 

 Фінальний раунд 
7-е місце: -  5:3 (1:0,3:1,1:2)
5-е місце: -  7:6 (4:2,1:0,2:4)
3-є місце: -  5:4 (3:3,1:1,1:0)
1-е місце: -  4:3 (1:0,1:2,2:1) вийшла до Дивізіону І.''

Дивізіон ІІІ 
Матчі пройшли у Белграді (Союзна Республіка Югославія).

Попередній раунд

Фінальний раунд 
7-е місце: 5 - 3 
5-е місце: 3 - 2 
3-є місце: СР Югославія 3 - 5 
1-е місце: 6 - 1

Кваліфікація Дивізіон ІІІ

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  
 Топ-дивізіон  
 Дивізіон І  
 Дивізіон ІІ  
 Дивізіон ІІІ  
 Кваліфікація Дивізіон ІІІ  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
2000 у хокеї з шайбою
2001 у хокеї з шайбою
Грудень 2000
Січень 2001
Спорт у Подольську
Хокейні змагання у Москві